

Geografia 
Brasile
Foz do Iguaçu – comune nello stato del Paraná, parte della mesoregione dell'Oeste Paranaense
Foz do Jordão – comune nello stato del Paraná, parte della mesoregione del Centro-Sul Paranaense

Portogallo
Foz do Douro – freguesia del comune di Porto

Spagna
Foz – comune nella comunità autonoma della Galizia
Foz-Calanda – comune nella comunità autonoma dell'Aragona